Викторово — топоним:

Россия 
 Викторово — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Викторово — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Викторово — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Викторово — железнодорожная станция как населённый пункт в Бежецком районе Тверской области.
 Викторово — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги в Тверской области.

Украина 
 Викторово — село в Глуховском районе Сумской области.